Siggelkow steht für:

 Siggelkow, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siggelkow ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Siggelkow (* 1964), deutscher Sozialarbeiter, siehe Die Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk
 Nicolaj Siggelkow (* 1970), deutsch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler